Carl Lüpke ist der Name folgender Personen:

* Carl von Lüpke (auch Karl von Lüpke; 1832–1881), deutscher Pastor, Lehrer und Missionsinspektor 
 Carl Anton Lüpke (1775–1855), deutscher Geistlicher, Weihbischof in Osnabrück